Пэнъёльгын  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Пэнъёльгын — гора, восточнее г. Заметная, координаты 67°22' с. ш. 177°38' з. д., код ГКГН 787728.
 Пэнъёльгын (Пеньёльхын) — река, левый приток р. Ванкарем (Вэльмай), координаты 67°19' с. ш. 177°41' з. д., код ГКГН 786961.
 Пэнъёльгын — озеро, левобережье р. Пэнъёльгын, координаты 67°24' с. ш. 177°35' з. д., код ГКГН 787328.

См. также